Popowo (gemeente Lipno), dorp in de Poolse gemeente Lipno.
 Popowo (gemeente Tłuchowo), dorp in de Poolse gemeente Tłuchowo.